Amerikai Egyesült Államok
 Saint Louis, város Missouri államban
 Saint Louis, település Oregon államban
 Saint Louis, folyó Minnesota és Wisconsin államban

 Franciaország
Saint-Louis, település Haut-Rhin megyében
Saint-Louis, település Moselle megyében
Saint-Louis, település Réunion tengerentúli megyében

 Kanada
Saint-Louis, Québec tartomány fővárosának, Québecnek egyik körzete
 St. Louis, önkormányzat nélküli település a Prince Edward-szigeten
 St. Louis, település Saskatchewan tartományban

 Szenegál
Saint-Louis, város Szenegálban

egyéb
 USS Saint Louis (1828) amerikai hadihajó